H-Brücke steht für:

 eine allgemeine elektronische Schaltung, siehe Brückenschaltung
 eine elektronische Schaltung zur Motoransteuerung, siehe Vierquadrantensteller
 eine chemische Bindung, siehe Wasserstoffbrückenbindung